Alfredo Cardoso foi um médico brasileiro, considerado uma personalidade em sua cidade-natal, Piracicaba. Morava em um casarão da então Rua do Comércio (atualmente conhecida como Rua Governador Pedro de Toledo). Na casa, havia uma sala onde ele praticava suas arrojadas cirurgias. Uma delas foi totalmente audaciosa para a época, era a cirurgia da glândula tireóide de um pedinte, num tempo em que tal cirurgia era tida como quase impossível. Essa cirurgia tida como impossível fez crescer, ainda mais, a fama de Alfredo Cardoso, tido como homem generoso e santo.  

Alfredo Cardoso faleceu de hemoptise, aos 33 anos, num trem da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, na estação de Charqueada. Seu túmulo está no Cemitério da Saudade, e desde a sua morte, velas passaram a ser acesas na lápide de mármore. Em 03 de setembro de 1951 foi dado seu nome para o antigo Grupo Escolar do Bairro Alto, que desde então chama-se E.E. Dr. Alfredo Cardoso.

Naturais de Piracicaba
Médicos do estado de São Paulo